

Musica 
 Domination – album di Cannonball Adderley del 1965
 Domination – album dei Morbid Angel del 1995
 Britney: Domination – residency show di Britney Spears del 2018

Giochi 
 Domination – videogioco del 2005
 Domination – nome alternativo del gioco da tavolo Focus